Kharkush är ett berg i Afghanistan.   Det ligger i provinsen Baghlan, i den nordöstra delen av landet,  kilometer norr om huvudstaden Kabul. Toppen på Kharkush är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt Kharkush är bergig åt sydost, men åt nordväst är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är Pīryakh,  meter över havet,  kilometer öster om Kharkush. Runt Kharkush är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. 

Trakten runt Kharkush består i huvudsak av gräsmarker.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är mars, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Baghlan (provins)
Berg i Afghanistan 3000 meter över havet eller högre